Araripesuchus es un género extinto de cocodrilomorfos que vivieron durante el período Cretáceo de la última parte de la era Mesozoica, hace unos 125 a 66 millones de años. Se consideran generalmente perteneciente a los notosuquios (pertenecientes al clado Mesoeucrocodylia). Araripesuchus se puede distinguir por los bordes del hocico lateralmente bombeados, con el bombeo siendo el más prominente alrededor del área de un diente maxilar agrandado. Hay seis especies válidas dentro de este género.

Descubrimiento e historia 
 
El género fue descrito en 1959 como A. gomesii, un crocodilomorfo notosuquio de la famosa formación Santana, en Brasil. El holotipo usado para describir el género, 423-R, está actualmente al cuidado de la División de Mineralogía y Geología en el Departamento Nacional de Producción Mineral en Río de Janeiro y consiste en un solo cráneo que se articula con la parte de una quijada más baja. Un espécimen más completo, AMNH 24450 es conservado por el Museo Americano de Historia Natural. Una segunda especie, A. wegeneri fue descrita en 1981. Esta especie fue descubierta de depósitos del Cretácico Inferior de Níger, África, en comparación con la paleodistribución sudamericana de la otra especie en el género. El espécimen tipo, GDF-700 que consiste en algunos elementos fragmentarios de la quijada, reside en el Museo de Historia Natural de París. El A. patagonicus fue descrito de un espécimen de la Patagonia argentina (MUC-PV 269) en 2000. Otra especie que se asigna al género, es A. buitreraensis, descrita en 2005. Esta especie fue descrita a partir de un solo cráneo (MPCA-PV 235) recuperado de últimos depósitos cretáceos en lo que ahora es Argentina. Con 130 milímetros, el cráneo es el espécimen más grande de Araripesuchus descubierto hasta la fecha. Una quinta especie, A.tsangatsangana fue descrita en 2006. Este espécimen tipo fue descubierto en los depósitos cretáceos de Madagascar. El análisis de este espécimen solidifica la posición de A. wegneri como miembro del género.  A. wegeneri es geológicamente el miembro más reciente conocido de este género.

Taxonomía 
Hay actualmente seis especies reconocidas dentro del género Araripesuchus: A.gomesii, A.wegeneri, A.patagonicus, A.buitreraensis, A.tsangatsangana y A. rattoides.

El género fue asignado originalmente por Price a la familia Uruguaysuchidae en la descripción original de 1959. Esta clasificación fue seguida por Buffetaut en 1981 con la descripción de A. wegeneri también dentro de la misma familia. Sin embargo, en el año 2000 cuando A. patagonicus fue descrito, Ortega et al. y varios otros estudios han situado a Araripesuchus por fuera de Notosuchia. En algunos análisis filogenéticos, este es más cercanamente relacionado al clado Neosuchia, que incluye a los crocodilianos modernos. Sin embargo, en muchos análisis recientes Araripesuchus es situado como un notosuquio basal. El análisis filogenético de Soto et al. (2011) une a Araripesuchus con Uruguaysuchus, restableciendo la familia Uruguaysuchidae. Esta familia sería el grupo más basal de Notosuchia. A continuación un cladograma basado en este análisis:

Paleoecología 
Araripesuchus se ha recuperado de los continentes de Sudamérica y de África lo que sugiere un origen en Gondwana para la evolución del género. En la época de la existencia de Araripesuchus, Sudamérica y África estaban físicamente adyacentes la una de la otra. Las diversas especies se desarrollaron a partir de un tronco común en el área citada, irradiando desde un punto todavía no identificado de origen. La presencia de especímenes en Madagascar consolida este modelo evolutivo de radiación.

Referencias 

Notosuchia
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Crocodilomorfos extintos de África